Наньси — жанр китайского театра

Административные единицы 
 Наньси (Ибинь) — район городского подчинения городского округа Ибинь провинции Сычуань (КНР)
 Наньси (Тайнань) — район города центрального подчинения Тайнань (Китайская Республика)

Реки 
 Наньсихэ — река в Китае и Вьетнаме
 Наньсицзян — река в Китае